La via Agrippa désigne le réseau de voies romaines en Gaule romaine mis en place par Agrippa au , à qui Octave avait confié l'organisation des Gaules.

Le projet d'Agrippa 
Ce réseau rayonnait à partir de la nouvelle implantation stratégique romaine, Lugdunum (Lyon). Le géographe antique Strabon en a indiqué les lignes directrices : 
.

En d'autres termes :

 une voie vers l’Atlantique, de Lugdunum vers Saintes, la Via Agrippa (Saintes-Lyon), la voie d'Aquitaine
 une voie vers la Manche et la mer du Nord, par Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Reims, Beauvais, Amiens, la Via Agrippa de l'Océan.
 une vers le Rhin, par Langres et Trèves
 une voie vers le sud, Arles et Marseille

Si tous les spécialistes s’accordent pour situer la construction de ces voies sous Agrippa et Octave Auguste, la datation qu’ils proposent diffère d'un ouvrage à l’autre :
 en 39 / 38 av. J.-C. ;
 selon Pierre Gros, dès 22 / 21 av. J.-C. ;
 pour Paul Petit, entre 16 et 13 av. J.-C..

L'axe Sud 

Dès la période protohistorique, une voie se maintenait à distance du Rhône et de l’embouchure de ses affluents, préférant à la plaine parfois marécageuse les premiers escarpements des collines.

Sous l'impulsion d’Auguste, Agrippa aménagea une voie proche du Rhône mais accrochée autant que faire se peut au pied des collines. Cet axe passait par des points d'importance différente : 
 des villes : Arles, Avignon, Orange, Montélimar, Valence, Vienne, Lyon ;
 des relais (mutationes) où l’on pouvait changer (mutare) les équipages des voyageurs et des courriers du cursus publicus.

Cet axe fut complété par la Voie d'Antonin, sur la rive droite du Rhône, ou Voie des Helviens.

Les traces de la via Agrippa : l'exemple du Valentinois 

Il semble que, pour le territoire de la colonie de Valentia (Valence), le tracé de cette voie fut à peu près identique à celui de l'actuelle Route Nationale 7, à ceci près que la voie devait éviter les zones de confluence alors marécageuses. Ainsi, au nord de l’Isère, la via Agrippa passe à l'est de la Nationale : après le carrefour des « Sept Chemins », elle poursuit en direction du midi vers Beaumont-Monteux au niveau de la Départementale 101, une route communale puis un chemin suivant un tracé rectiligne bien caractéristique des routes romaines. Ces voies servent aujourd’hui de limite aux communes de Beaumont-Monteux et Pont-de-l'Isère. Non loin de là, le toponyme « Vie Magne » (via magna) témoigne du passage en ces lieux d’une « grande voie ».

Au sud de la rivière Drôme, par contre, c'est-à-dire entre Loriol et Saulce, la via Agrippa est à environ  à l'ouest de la RN 7. On l'appelle localement « ancienne route de Saulce » et c'est sur ce tronçon que se trouvait la Mutatio Bantiana, un relais cité dans l'Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem (333) et noté aussi sur la Table de Peutinger. Il correspond au quartier de Bance (ou des Bances) et rien n'y est plus visible mais de nombreuses monnaies romaines y ont été trouvées et des fragments de poterie et de briques rouges parsèment encore les champs.

Les milliaires de la via Agrippa 

Comme les autres grandes voies romaines, la via Agrippa était jalonnée de colonnes en pierre nommées (bornes) milliaires : placées le long des routes, elles indiquaient le nom du magistrat ou de l’empereur qui les avait fait ériger ou réparer, ainsi que la distance en milles avec des points de référence (capita viae) qui, pour la via Agrippa, n’étaient autres que Vienne, Valence et Avignon.

Sur les vingt-deux milliaires retrouvées pour cette voie, on peut citer la  (à partir de Valence) qui se trouve dans le parc de la propriété de La Paillasse (commune d'Étoile-sur-Rhône). Elle porte le nom d'Antonin le Pieux (138-161) et devait à l'origine se trouver à moins de  au nord de son emplacement actuel où elle a été déplacée en 1757. Autre exemple, la  ou  (C.I.L., , 5549) qui est en réemploi dans le déambulatoire du chœur de la cathédrale Saint-Apollinaire (Valence), toujours visible aujourd'hui (voir photo ci-contre). Cette borne daterait de 274 ou 275 ap. J.-C. et porte l'inscription suivante :

(Entre parenthèses, les abréviations, entre crochets les lettres effacées ou difficilement lisibles)

IMP(ERATOR) CAESAR L(UCIUS) DOMIT[IUS]

AURELIANU[S] P(IUS) [F](ELIX) INV[I]CT[US]

[AU]G(USTUS) P(ONTIFEX) MA(XIMUS) GER[MANIC](US) [MAX](IMUS)

[GO]THIC(US) MA[X](IMUS) [CARPIC](US) [MAX](IMUS) ?

[PAR]THIC(US) MA[X](IMUS) [TRIB](UNICIA) [POT](ESTATE) [VI CO](NSUL) ?

[III] P(ATER) [P](ATRIA) PROCO(N)[S](UL) [PACATOR ET RES]

[TITUT]OR ORB(IS) [REFECIT ET]

[R]ESTITUIT […]

MILIA [PASSUUM]

I[I] II ?

Traduction : L'empereur César Lucius Domitien Aurélien, pieux, heureux, invincible, auguste, souverain pontife, Germanique très grand, Gothique très grand, Carpique très grand, Parthique très grand, revêtu de la puissance tribunicienne pour la... fois, consul... fois, père de la patrie, proconsul, restituteur et pacificateur de l'univers, a réparé la route. 3 (ou 4 ?) milles (de Valence).

Bibliographie 
 Cécile Jung, « Le réseau viaire antique du Tricastin et de la Valdaine : relecture des travaux anciens et données nouvelles », RAN, 42, 2009,  Lire en ligne sur HAL
 Franck Dory, « Une voie romaine de la croisée de Vienne : la Via Agrippa de Vienne à Saint-Vallier », Bulletin de la Société des Amis de Vienne, 2008, 1,  ; 2009, 2,  ; 2010,1,.

Articles connexes 

 Voie romaine 
 Table de Peutinger • Itinéraire d'Antonin
 Liste de voies romaines • Voies romaines en Gaule
 Via Agrippa (Saintes-Lyon)
 Via Agrippa de l'Océan

Notes et références 

Agrippa
Route stratégique
Épigraphie latine